Rue du Stade est un odonyme des pays francophones.

Fréquence 
En France, il s'agit du  de voie le plus courant, après rue Principale et avant  ; selon La Poste, il en existe plus de 2 400.

Références 

Stade